Natasja (stripreeks), een stripreeks
Natasja (voornaam), een meisjesnaam